El Torneig d'Estrasburg 2018, oficialment conegut com a Internationaux de Strasbourg 2018, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International Tournaments de la WTA. La 32a edició del torneig es va celebrar entre el 18 i el 26 de maig de 2018 al Tennis Club d'Estrasburg, França.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2018
WTA Tour 2018